Фаддей (Тадеуш) Антонович Горецкий (Гурецкий) (; , Виленская губерния, Российская империя — , Виши, Франция) — художник, академик исторической живописи, педагог.

Биография 
Родился недалеко от Вильно в семье польского поэта Антония Горецкого (1787—1861), участника польского восстания 1830 года, бежавшего после поражения за рубеж и жившего в эмиграции. Старший брат Людвик служил офицером в русской армии, спустя несколько лет участвовал в чине капитана в Крымской войне и был убит.

Первые уроки изобразительного искусства Ф. Горецкий получил в классе К. Русецкого.

В 1841 поступил в Императорскую Академию художеств в Петербурге и учился живописи под руководством К. П. Брюллова. Один из лучших его учеников. Помогал Карлу Брюллову в создании фресок для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1843—1847).

Награждён малой серебряной медалью в 1843 году. В 1845 году получил золотую медаль за экспрессию в картине «Исповедь девушки у католического священника».

В 1849 награждён Большой золотой медалью за написанную для конкурса картину «Христос благословляет детей».

Будучи одним из лучших выпускников из числа окончивших курс Академии с Большой золотой медалью, отправился за границу в качестве пенсионера академии.

В 1854 вернулся в Санкт-Петербург и получил звание академика за картину «Пилигримы» и «Перспективный вид Альгамбры».

Член Императорской Академии художеств, а также академий Италии, Испании и Голландии (1850—1854), где копировал произведения западноевропейских мастеров.

Академик с 1854 года.

Среди его учеников в Париже был Витольд Прушковский.

С 1856 жил, в основном, в Париже, где в 1857 против воли своей семьи женился на писательнице Марии Мицкевич (1835—1922), старшей дочери польского поэта Адама Мицкевича.

Из четверых детей, выжил лишь их сын Адам.

Умер в возрасте 42 лет в Виши во Франции. Похоронен рядом с отцом на кладбище Монпарнас в Париже.

Творчество 

Фаддей Горецкий — художник-портретист. Прекрасный копиист, добросовестно воспроизводивший оригиналы знаменитых итальянских и испанских мастеров.

Создал ряд живописных исторических и жанровых полотен. Автор нескольких картин на сакральные темы. Ценными являются его портреты представителей русской интеллигенции, военных, польских церковных сановников, членов семьи и друзей.

Создал серию рисунков-иллюстраций к «Пану Тадеушу» Адама Мицкевича.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Tadeusz Górecki

Художники-портретисты Российской империи
Художники исторического жанра
Художники XIX века
Академики Императорской Академии художеств
Педагоги Российской империи
Художники Польши
Пенсионеры Императорской Академии художеств
Выпускники Императорской Академии художеств